Ладисла́о Дуа́рте Э́спес,  Владислав Петрович (, 6.09.1914, также указывается 03.09.1917 (05.09.1917), Эрла, Сарагоса, Испания — 1993, Москва) — испанский и советский лётчик-истребитель, советский автоконстуктор. Капитан в отставке.  Принимал активное участие в создании автомобилей ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-24 и ГАЗ-3105 «Волга». Награждён
орденами Отечественной войны I и II степени, медали «За оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими.

Биография 
Ладислао Эспес Дуарте родился в большой семье каменотёса, в 1914 году в деревушке под столицей Арагона города Сарагоса. В 10 лет потерял в автокатастрофе отца и старшего брата. Чтобы поддержать семью Ладислао начал работать, попутно по вечерам учился в индустриальном техникуме на фрезеровщика. Юношей захотел стать лётчиком и оттого бесплатно помогал механикам спортивной авиашколы Сарагосы.

В 1936 году, после того как генерал Франко поднял мятеж против Испанской Республики, Дуарте вместе с другими сыновьями рабочих и крестьян направился в привилегированную лётную школу Ларивера для будущей защиты родины. Дуарте обучался по 12-14 часов в сутки; у советского лётчика-инструктора обучался пилотированию самолёта И-15.

Во время гражданской войне в Испании был командиром 4-й эскадрильи «чатос» с 20 августа 1937 по март 1938 годов. После войны эмигрировал в СССР. За воинскую доблесть и мастерство молодой сержант Л. Дуарте был назначен командиром эскадрильи, а осенью 1938 года, в дни жестоких боёв за Теруэль, возглавил авиаполк. За время гражданской войны Ладислао сбил 22 вражеских самолёта. После падения Испанской республики авиаполк Дуарте взял курс на Францию и там испанцы добились отправке в СССР. В Стране Советом испанцам предложили выбрать для жительства любой город, комполка Дуарте с несколькими товарищами поехали в Горький. Испанских коммунистов и радушно приняли на Горьковском автозаводе. Л. Дуарте поступил в инструментально-штамповый корпус фрезеровщиком. Без отрыва от производства успешно окончил Автомеханический техникум с квалификацией техника-технолога по холодной обработке металлов. Одновременно хорошо изучил русский язык. 

Дата поступления на службу: 02.07.1941. В Великой Отечественной войне участвовал с ноября 1941 года. С 7 ноября 1941 по 25 июля 1942 года служил в составе 1-й истребительной авиационной бригады. Поначалу командовал частью испанских пилотов, которым выделили И-15, затем воевал на МиГ-3. В составе бригады участвовал в обороне Москвы.

С июля 1942 Дуарте служил в 740-м ИАП 130-й ИАД. Последнюю победу одержал над Кёнигсбергом, сбив бомбардировщик Ju-88.

В конце войны стал командиром 144-го ИАПа ПВО.

После войны до 1948 года служил в ВВС. Демобилизовали испанских лётчиков из рядов ВВС СССР в 1948 году в экстренном порядке. 

После демобилизации вернулся на ГАЗ, перейдя в конструкторско-экспериментальный отдел. Здесь Л. Дуарте проработал 39 лет, став руководителем группы.
Был известен как один из уникальных специалистов в области разработки поверхности кузова. В соавторстве с американцем Вильямсом, тоже работавшим на заводе, написал книгу по разработке поверхности. Его труд на заводе был отмечен грамотами, благодарностями и премиями, он всегда находился в числе передовиков и новаторов социалистического соревнования.

В начале 1960-х, когда политический режим в Испании немного смягчился, Л. Дуарте временно выехал на родину, чтобы повидаться с близкими. Затем вернулся в СССР и снова пришёл на Горьковский автозавод.

В 1966 году его, как испаноговорящего квалифицированного специалиста, направили в длительную командировку на Кубу, где занимался организацией технологических процессов по сборке и ремонту советских авто. В 1977—1980 гг. командирован  в Никарагуа по линии Советского Красного Креста. о завершению командировки вернулся на Горьковский автозавод.

Семья 
Супруга — Валентина Васильевна; вместе воспитали двоих сыновей. Дети продолжили династию, работая также на ГАЗе.

Список воздушных побед

Награды 

Орден Отечественной войны I степени (31.07.1944), Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)

Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1947), «За оборону Москвы» (01.05.1944),

Новаторство и ударная работа Л. Дуарте были отмечены большой серебряной медалью ВДНХ, медалью «Ветеран труда», почётными знаками «Ветеран автомобильной промышленности СССР», «Победитель соцсоревнования», Почётной грамотой Министерства автомобильной промышленности СССР.

Память

Сочинения

Примечания

Литература 
 Испанские лётчики-добровольцы в ВВС РККА. — Авиация и время, № 3, 2002.
 Мероньо Ф. И снова в бой. — : Воениздат, 1977.
 Шингарев С. И. «Чатос» идут в атаку. — : Московский рабочий, 1986.
 Шерстинский В. Две судьбы : [о конструкторах ГАЗ И. Пархиловском и Ладислао Эспеса Дуарте] // Автозаводец. — 2019. — 5 сент. (№ 36). — С. 17. — (90 лет. Конструкторская школа ГАЗ).

Ссылки 
  на сайте «Память народа»
 Mayor Ladislao Duarte Espés

Испанские лётчики Второй мировой войны
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники гражданской войны в Испании (республиканцы)
Иммигрировавшие в СССР из Испании